Pietro I di Russia, detto Pietro il Grande (1672-1725) – zar e, dal 1721, imperatore di Russia
 Pietro II di Russia (1715-1730) – imperatore di Russia dal 1727 alla morte
 Pietro III di Russia (1728-1762) – zar di Russia per sei mesi, nel 1762